Tomann ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Tomann, österreichischer Musikproduzent
 Aron Tomann (* 1995), österreichischer Handballspieler
 Fritz Tomann (1890–1955), österreichischer Major, Ritter des Militär-Maria-Theresien-Ordens
 Karl Tomann (1884–1950), österreichischer Politiker (KPDÖ)
 Meinrad Tomann (* 1957), österreichischer Zisterziensermönch
 Monika Specht-Tomann (* 1950), österreichische Psychologin, Psychotherapeutin und Fachbuchautorin

Siehe auch:
 Thomann
 Toman (Begriffsklärung)